MHL – Muzeum Historyczne we Lwowie
 MHL – Młodzieżowa Hokejowa Liga, juniorskie rozgrywki hokeja na lodzie w Rosji
 MHL – Międzynarodowa Hokejowa Liga, nieistniejące rozgrywki hokeja na lodzie w Rosji pod nazwą Superliga rosyjska w hokeju na lodzie
 MHL – Miejska Hala Lodowa w Nowym Targu
 MHL – Mobile High-Definition Link